Эллар Колтрейн (; настоящая фамилия Салмон, ; род. , Остин) — американский актёр.

Биография 
Эллар Колтрейн Кинни Салмон родился 27 августа 1994 года в Остине, США, в семье Женевьев Кинни и Брюса Салмона. Отец Эллара был музыкантом, мать — танцовщицей и художником. Сам Эллар своих родителей называет «хиппи» и «странными людьми». Ещё когда Эллар был ребёнком, его родители развелись и его мать вышла замуж вторично. Мальчик в основном получил домашнее образование, проведя только три года в старших классах средней школы, чтобы получить аттестат о её окончании.

Начал карьеру киноактёра в 2002 году. Наиболее известен по ролям в фильмах «Нация фастфуда» и «Отрочество», в котором он снимался в течение 11 лет — с лета 2002 года по октябрь 2013 года. К моменту, когда режиссёр Ричард Линклейтер отобрал Эллара на роль Мейсона в «Отрочестве», шестилетний мальчик уже успел поиграть на сцене и снялся в ряде рекламных роликов и независимом фильме «Штат Одинокой звезды» с Джошуа Джексоном. В своём возрасте он уже смотрел фильмы Миядзаки и слушал Pink Floyd и Nine Inch Nails. Знаком он был и с творчеством самого Линклейтера, успев посмотреть ленту «Пробуждение жизни».

Незадолго до выхода «Отрочества» Эллар решил использовать своё второе имя — Колтрейн — в качестве сценического вместо фамилии Салмон, объяснив в интервью, что фамилия для него «слишком личное дело, чтобы помещать её на экране»; он по-прежнему не уверен, что будет профессиональным актёром.

Фильмография

Награды и номинации 
 2014 — премия «Virtuoso Award» «Santa Barbara International Film Festival» («Отрочество»).
 2014 — премия «Washington D.C. Area Film Critics Association Awards» в категории «Лучший молодой исполнитель» («Отрочество»).
 2014 — 2 номинации на премию «Phoenix Film Critics Society Awards» в категориях «Breakthrough Performance on Camera» и «Best Performance by a Youth in a Lead or Supporting Role — Male» («Отрочество»).
 2015 — номинация на премию «Империя» в категории «Лучший мужской дебют» («Отрочество»).
 2015 — номинация на «Премию Гильдии киноактёров США» в категории «Лучший актёрский состав в игровом кино» («Отрочество»).

Примечания

Ссылки